Михаи́л Муравьёв:
 Муравьёв, Михаил Артемьевич (1880—1918) — командир Красной Армии, руководитель восстания против большевиков.
 Муравьёв, Михаил Васильевич (1919—1981) — Герой Советского Союза.
 Муравьёв, Михаил Геннадьевич (род. 1965) — советский и российский футболист.
 Муравьёв, Михаил Никитич (1757—1807) — русский писатель, поэт, просветитель и государственный деятель, один из воспитателей Александра I.